Poilley puede referirse a: 

 Poilley, comuna francesa en Ille y Vilaine.
 Poilley, comuna francesa en Mancha.